Пол Па́ркер (, род. ок. 1959) — американский поп-/хай-энерджи-исполнитель из Сан-Франциско, имевший кратковременную популярность в 1980-х годах.

Карьера 
Начал музыкальную карьеру с участия в одной из местных кавер-групп. Осенью 1979 года Паркер познакомился с музыкантом и композитором электронной музыки Патриком Коули, с которым в 1982 году записал сингл «Right on Target», исполненный в стиле Hi-NRG. Песня заняла первое место в чарте «Billboard Dance/Disco Top 80», и в 1983 году вошла в первый альбом музыканта «Too Much to Dream». Второй сингл с альбома, «Shot in the Night», стал 15-м в том же хит-параде.

В 1987 году песня Паркера «One Look (One Look Was Enough)» в очередной раз вошла на первую строчку танцевального чарта «Billboard». Все прочие работы исполнителя не имели большого успеха у слушателей.

Дискография

Альбомы 
 «Too Much to Dream» (1983)
 «Destiny» (1995)
 «Take It From Me» (2010)
 «The Man That Fell To Earth» (2017)

EP 
 «Superman» (2013)

Компиляции 
 «The Collection (2CD)» (1991)

Синглы 
 «Welcome to Freedom» (1981)
 «Right on Target» (1982) —  US Dance #1
 «Tech-No-Logical World» (1982)
 «Shot in the Night» (1983) —  US Dance #15
 «Love’s on the Line» (1983)
 «Too Much to Dream» (1983) — кавер на песню группы The Electric Prunes
 «Desire» (1984)
 «Don’t Play With Fire» (1985)
 «Time After Time» (1986) — кавер на песню Синди Лопер
 «Stranger (In a Strange Land)» (1986)
 «Ready Or Not» (1986)
 «One Look (One Look Was Enough)» (1987) —  US Dance #1
 «Wicked Game» (1992)
 «Abracadabra» (1992)
 «Drive» (1993)
 «With Or Without You» (1993)
 «Right On Target '95» (1995)
 «Riders On The Storm» (1995)
 «Can U Feel The Love Coming» (1996)
 «I Finally Found Someone» (1997)
 «Don’t Stop (What You’re Doin’ To Me)» (2009)
 «Out Of Control» (2011)
 «Rock That Boogie» (2022)

Промосинглы:
 «Just Hold On To Love» (2007)

Литература 
 Whitburn, Joel (2004). Hot Dance/Disco: 1974—2003. Record Research. p. 199.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на Discogs